Johannes Jansson heter flera personer:

Johannes Jansson (skarprättare) (1817–1868)
Johannes Jansson (tonsättare) (född 1950)
Johannes Jansson i Ellenö (1810–1886), godsägare och riksdagsman